Armando Lozano Sánchez, dit Armando est un footballeur espagnol, né le  à Motril. Il joue au poste de défenseur central au Salamanque CF.

Biographie

Statistiques

Notes et références

Liens externes 
 

Footballeur espagnol
Joueur du Málaga CF
Joueur du Levante UD
Joueur du FC Cartagena
Joueur du FC Barcelone B
Joueur du CD Veracruz
Joueur du Córdoba CF
Joueur des Red Bulls de New York
Joueur de l'Elche CF
Naissance à Motril
Naissance en décembre 1984
Joueur du Salamanca CF UDS